Синеспинная короткоклювая танагра () — вид птиц из семейства танагровых. Единственный представитель рода Buthraupis. Птицы обитают в субтропических и тропических горных лесах, на высоте 1500-3200, реже — 3500 метров над уровнем моря. Длина тела 23—24 см, масса около 80 грамм.

Выделяют шесть подвидов:
  — в горах Сьерра-де-Периха и Андах на юге штата Тачира (Венесуэла) и соседних восточных Андах к югу от департамента Кундинамарка (Колумбия);
  — в западных и центральных Андах Колумбии южнее до Эквадора;
  — в Андах в северном и центральном Перу — от региона Амазонас южнее до Хунин;
  — в Андах на севере Боливии в департаментах Ла-Пас, Кочабамба и западном Санта-Крус.

Примечания 

Танагровые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1837 году